Cros (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Cros (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cros (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon